Самойловка — поселок городского типа в Саратовской области России, административный центр Самойловского района.

История 
Возникла как слобода в середине XVIII века, основанная украинскими переселенцами.

Населённый пункт основан в 1750 году.

В 1928 году Самойловка становится центром Самойловского района Балашовского округа Нижне-Волжского края (с 1936 года — в Саратовской области).

Статус посёлка городского типа — с 1967 года.

Слобода Самойловка основана в середине XVIII века. Внимательное изучение, сохранившихся до наших дней печатных и рукописных материалов показывает, что первыми поселенцами Самойловки являлись крепостные крестьяне, бежавшие из-под Киева от помещика Самойлова в 1750 г. Отсюда, по имени помещика, и название села.

В первые годы поселенцы жили во временных полуземляных, полудеревянных постройках, но по мере более прочного обоснования крестьяне перестраивали свои жилища, и Самойловка приобретала жилой вид.

Со временем село ограждали крепкими постройками, околицами. Дома строились в глубине двора, который со всех сторон обносился высоким забором. Каждый двор представлял собой маленькую крепость, защищавшую крестьян от набегов разбойников, которые беспокоили поселенцев с первых дней их переселения с Украины.

Но помещик Самойлов, получив точные сведения о месте нахождения крепостных, прислал доверенное лицо с полномочиями эксплуатировать труд крестьян на новом месте их поселения. И, чтобы избавиться от гнета, крестьяне заключили договор с Казенной палатой, согласно которому самойловцы были переведены на положение государственных крестьян и стали чумаками. Взамен крестьяне были обязаны возить с озера Эльтон казенную соль.

Шли годы. Переселенцы все прочнее обосновывались в своем селе. В 1795 году в губернии проходила перепись населения. К тому времени в слободе Самойловке Балашовского уезда насчитывалось 3164 человека.

К концу 18 века Самойловка превратилась в крупный населенный пункт. В разное время из неё выделились несколько других сел, из которых сложилась Самойловская волость. Жители слободы в основном занимались сельским хозяйством. В 1893 году была построена железная дорога и Самойловка стала развиваться как торговое село. Хлеб по железной дороге стали возить на продажу в Балашов, Борисоглебск и даже в Саратов.

В истории села Самойловки немало лирических и трагических страниц. Это и участие в Пугачевском бунте, революционных событиях 1905 и 1917 гг., Первой мировой и Великой Отечественной войнах.

9 июля 1928 года на заседании Президиума Нижне-Волжского краевого комитета (протокол № 9, пункт 2/65) было принято постановление об образовании Самойловского района с центром в селе Самойловке. Были определены границы района с населением 75350 чел.

Население 

 Национальный состав
По данным переписи населения 1939 года: украинцы — 77,4 % или 6359 чел., русские — 21,2 % или 1743 чел.

Транспорт 
Железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги Три Острова на линии Балашов I — Петров Вал.

СМИ 
100,2 FM — Авторадио (скоро)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20100426143457/http://www.region64.ru/saratov/obl/samoilovka
 Сайт муниципальной газеты «Земля Самойловская»

Населённые пункты Самойловского района
Посёлки городского типа Саратовской области
Районные центры Саратовской области